Konkurrencen i mændendes 400m medley under Sommer-OL 2012 bliver afholdt 28. juli 2012 i Aquatics Centre London.

Rekorder 
Inden konkurrencen var verdens- og den olympiske rekord følgende:

Resultater

Heats

Finale

Referencer 

 Resultater på London2012.com

400m medley mænd